Flamanville puede referirse a: 

 a Flamanville, comuna francesa en Mancha;
 a Flamanville, comuna francesa en Sena Marítimo;

 a la central nuclear de Flamanville, en la comuna homónima del departamento de Mancha (Francia).